Die 5. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 9. bis zum 17. September 1995 in Mar del Plata statt. Die australische Auswahl konnte ihren Titel erneut verteidigen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 1994, Titelverteidiger)
   (Olympiasieger 1992)
  (Gastgeber, Vizeweltmeister)
   (Olympiazweiter, Vierter der Weltmeisterschaft)
   (Dritter der Weltmeisterschaft)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1995
Hockey 1995
Sportveranstaltung in Mar del Plata
Hockeywettbewerb in Argentinien